Kabinett Aznar steht für folgende Regierungen Spaniens:

 Kabinett Aznar I (1996 bis 2000)
 Kabinett Aznar II (2000 bis 2004)